Elmer J. Fudd/Chłopek-roztropek – fikcyjna postać z serii kreskówek Zwariowane melodie. Jest myśliwym z wadą wymowy (cierpi na pararotacyzm). Konkretnie, nie potrafi wymówić litery „r” – zamiast niej wymawia „ł”. Jego kwestie celowo układane są tak, by jak najwięcej słów zawierało „r”. Przykład: Nafaszełowałem śłutem szułniętego kłólika. Używa strzelby do polowania na króliki i kaczki. Jest niewysoki, łysy. Zazwyczaj chodzi w kapeluszu lub myśliwskiej czapce, chyba że akcja odcinka rozgrywa się poza lasem. Pojawił się po raz pierwszy w kreskówce z serii Zwariowane melodie pod tytułem Chłopek roztropek znowu w siodle w 1937. Jego największymi rywalami są: Kot Sylwester, Królik Bugs i Kaczor Daffy. Wykorzystują oni fakt, że Elmer jest łatwowierny.

Linki zewnętrzne 
 

Postacie z serialu Zwariowane melodie